Бриллиантовая лига IAAF 2018 года состоит из 14 однодневных легкоатлетических соревнований, за исключением этапа в Лондоне, которые проводились с промежутком от нескольких дней до трёх недель.

Легкоатлетическая серия 2018 года стартовала 4 мая в Дохе и закончится 31 августа в Брюсселе.

Календарь 
Сезон 2018 года включает в себя 14 этапов.

Результаты

Мужчины

Беговые виды

Технические виды

Женщины

Беговые виды

Технические виды

Примечания

Ссылки 
 Официальная книга результатов 1 этапа Doha Diamond League
 Официальная книга результатов 2 этапа IAAF Diamond League Shanghai

Бриллиантовая лига IAAF
2018 год в лёгкой атлетике